Mineral é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Mineral (Colorado)
Condado de Mineral (Montana)
Condado de Mineral (Nevada)
Condado de Mineral (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos